Фриц Бройн (, 4 декабря 1903, Фюрт — 10 января 1982) — германский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.

Спортивные достижения 
 В 1921 году стал чемпионом Германии.
 На чемпионате Германии 1922 года занял 2-е место.
 В 1924 году завоевал первые места на чемпионатах Европы и Германии, в 1925 году повторил этот результат.
 В 1926 году стал серебряным призёром чемпионата Европы.
 На чемпионате Европы 1927 года занял 4-е место.
 В 1928 году стал бронзовым призёром чемпионата Германии.
 В 1931 году стал чемпионом Германии.
 В 1932 году на чемпионате Германии занял 2-е место.
 В 1934 году выступил на чемпионате Германии по правилам вольной борьбы и занял 2-е место.

Ссылки 
 

Чемпионы Германии по борьбе